Pleosphaeria är ett släkte av svampar. Pleosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleosphaeria